Regierungsauftrag kann bedeuten:

 den Auftrag zur Regierungsbildung
 einen Auftrag der Regierung, siehe Regierungsauftrag (Auftrag)